Orlić ist der Name von

 Orlić (Biskupija), ein Dorf in und Verwaltungssitz der kroatischen Općina Biskupija in der Gespanschaft Šibenik-Knin
 Orlić (Pašman), ein unbewohntes Eiland vor der Südwestküste von Pašman, Kroatien
 Milan Orlić (serbisch-kyrillisch: Милан Орлић; * 1962), serbischer Dichter, Schriftsteller und Verleger
 Vladimir Orlić (Владимир Орлић; * 1983), serbischer Politiker